bukwica – rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych
2 miejscowości w Polsce: 
 Bukwica – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. głogowskim, w gminie Żukowice 
 Bukwica – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. choszczeńskim, w gminie Pełczyce